Mwari, a sonák ősi hite, vallása szerint Zimbabwében egy legfelső istenség
Mwari, a fejlesztés alatt álló dél-afrikai könnyű felderítő és csatarepülőgép felfegyverzett változatának a neve